Favourite Worst Nightmare — второй студийный альбом шеффилдской инди-рок-группы Arctic Monkeys, выпущенный 18 апреля 2007 года сперва в Японии, а затем и по всему миру. Альбом был записан в студии Miloco при участии продюсеров Джеймса Форда и Майка Кросси.
Релизу альбома предшествовал выход сингла «Brianstorm» 16 апреля 2007 года.
В первую неделю после начала продаж альбом разошёлся тиражом свыше 220 000 копий, 85 000 из них было продано в первый день.
Альбом стал дважды платиновым в Великобритании и был номинирован на Mercury Prize в 2007 году. В 2008 году выиграл BRIT Awards в номинации Лучший британский альбом.

История альбома 
Название альбома, «Favourite Worst Nightmare», взято из текста третьего трека альбома — песни «D is for Dangerous». По словам музыкантов, они также рассматривали такие варианты как «Lesbian Wednesdays», «Gordon Brown» или «Gary Barlow».

Песня «Do Me a Favour» первоначально должна была появиться на EP «Who the Fuck Are Arctic Monkeys?», однако музыканты решили придержать её для будущего альбома.
Композиции «The Bakery» и «Plastic Tramp» не вошли в состав альбома, однако были позднее выпущены в качестве би-сайдов на сингле «Fluorescent Adolescent».
Некоторые из песен были известны публике ещё до выхода альбома, поскольку группа исполняла их на концертах.

Список композиций

Видео 
 Клип на песню «Brianstorm» был включен в качестве бонуса к предзаказу альбома на iTunes.

Синглы 
 «Brianstorm» (2 апреля, 2007, Domino Records)
 «» (18 июня, 2007, Domino Records)
 «Fluorescent Adolescent» (9 июля, 2007, Domino Records)

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Arctic Monkeys
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Domino Records
Альбомы, спродюсированные Джеймсом Фордом
Альбомы инди-рока
Альбомы гаражного рока